Восточный сельский округ

Российская Федерация

Омская область 

 Восточный сельский округ Полтавского района

Сахалинская область 

 Восточный сельский округ Корсаковского района (упразднён)

Смоленская область 

 Восточный сельский округ Кардымовского района (упразднён)

Казахстан

Костанайская область 

 Восточный сельский округ городского акимата Аркалыка

 Восточный сельский округ Карасуского района